«Сеара́» () — бразильский футбольный клуб из города Форталеза, столицы штата Сеара. «Сеара» — один из трёх самых популярных и титулованных клубов своего штата, наряду с «Форталезой» и «Ферровиарио». «Сеара» является рекордсменом по количеству выигранных титулов чемпиона своего штата, а высшим достижением клуба является выход в финал Кубка Бразилии в 1994 году.

История 
Команда была основана под названием «Рио-Бранко» 2 июня 1914 года. Это старейший в штате футбольный клуб, за что имеет прозвище «Дедушка». Современное название клуб получил через год после основания.

В 1969 году «Сеара» выиграла Кубок Северо-Востока Бразилии.

В 1971 году команда приняла участие в первом розыгрыше единого чемпионата Бразилии, где заняла последнее место в Серии А.

В 1985 году «Сеара» заняла 7-е место в чемпионате Бразилии, что является рекордным достижением для клуба за всю историю.

В 1994 году клуб дошёл до финала Кубка Бразилии, где уступил «Гремио». В 1995 году «Сеара» приняла участие в Кубке КОНМЕБОЛ. Это было первое участие клуба из штата Сеара в официальном международном турнире.

Главные соперники 
 «Форталеза» — 44-кратный чемпион штата. С «Форталезой» «Сеара» провела 553 матча, выиграла 185 раз, при 193 ничьих и 167 поражениях.
 «Ферровиарио» — 9-кратный чемпион штата (последний раз — в 1995 году). 285 матчей, 132 победы, 88 ничьи, 65 поражений.

Достижения 
  Чемпион штата Сеара (45): 1915—1919, 1922, 1925, 1931, 1932, 1939, 1941, 1942, 1948, 1951, 1957, 1958, 1961—1963, 1971, 1972, 1975—1978, 1980, 1981, 1984, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996—1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018
  Финалист Кубка Бразилии (1): 1994
  Обладатель Кубка Нордесте (2): 2015, 2020
  Финалист Кубка Нордесте (1): 2014

Участия в международных турнирах 
 Кубок КОНМЕБОЛ (1): 1995
 Южноамериканский кубок (3): 2011, 2021, 2022

Статистика выступлений с 2001 года

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Спорт в Форталезе
Футбольные клубы Сеары